Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1994 in oktober was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 2 oktober 1994 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Donington